Los términos Real Armada o Real Marina pueden referirse:

Armadas (marinas de guerra) de monarquías actuales:

Real Armada Española
Real Armada Británica (Royal Navy)
 Real Armada Canadiense (Royal Canadian Navy)
 Real Armada Australiana (Royal Australian Navy)
 Real Armada Neozelandesa (Royal New Zealand Navy)
Real Armada de los Países Bajos (Koninklijke Marine)
Real Armada de Bélgica (véase Fuerzas Armadas de Bélgica)
Armada Real de Noruega (véase Fuerzas Armadas de Noruega)
Real Armada de Dinamarca (véase Fuerzas Armadas de Dinamarca -Dinamarca-)
Real Armada de Suecia (véase Fuerzas Armadas de Suecia -Suecia-)
Real Armada Marroquí
Real Armada Tongana
Real Armada Saudí (véase Fuerzas Armadas Saudíes -Arabia Saudí-)

Armadas de monarquías históricas:
Real Armada Italiana (Regia Marina)
Real Armada Francesa (la del reino de Francia, actualmente Marina Nacional de Francia)
Real Armada Portuguesa (la del reino de Portugal, actualmente Marina portuguesa -Marinha Portuguesa o Marinha de Guerra

Armadas imperiales (las de antiguos imperios o estados actuales que mantienen la denominación "imperio" en su nombre oficial):
Armada Imperial Japonesa
Armada Imperial Rusa
Armada Imperial Romana
Armada Imperial Alemana

No debe confundirse la expresión armadas reales con las fuerzas armadas de las monarquías, que a menudo se denominan "Fuerzas Armadas Reales".